DS — премиальный бренд автомобилей компании PSA Peugeot Citroën. Бренд DS впервые был анонсирован в начале 2009 года, как премиальный суббренд Citroën, добавленный к некоторым моделям.

DS является аббревиатурой от «Different Spirit» () или «Distinctive Series» (), хотя очевидна и ссылка на исторический автомобиль Citroën DS. Название также является игрой слов, DS (de-es) по-французски звучит так же, как слово déesse, () означающее «богиня».

Начиная с 2014 года (и с 2012 года в Китае), из линейки Citroën были исключены модели DS, а DS Automobiles продолжил работу как самостоятельный бренд.

История 
PSA Peugeot Citroën первоначально состоял из трёх автомобильных брендов — Peugeot, Citroën и, вскоре прекративший существование, Talbot, но ни один из них не был премиальным. С 1976 года PSA Peugeot Citroën экспериментирует с дифференциацией брендов по уровню цен, аналогичным Chevrolet / Buick или Volkswagen / Audi, но ни один бренд не смог получить премиальные цены.

В конце концов была опробована концепция введения третьего бренда: DS. Это было успешно сделано другими производителями, в частности, премиальными брендами Lexus (Toyota) и Infiniti (Nissan).

Оригинальный Citroën DS (1955—1975) является культовым дизайном, поэтому было решено использовать это наследие. Первым автомобилем французского премиум-бренда стал компактный хэтчбек DS3 (который изначально именовался Citroen DS3) выпущенный в начале 2010 года, маленький автомобиль на основе нового Citroën C3. DS3 основан на концепции модели Citroën C3 Pluriel и концептуального автомобиля Citroën DS Inside и может настраиваться с различными цветами крыши, которые могут контрастировать с панелями кузова. Он был назван Автомобилем года 2010 журналом Top Gear. В 2013 году Citroën DS3 снова стал самым продаваемым супер компактным автомобилем премиум-класса в Европе с рыночной долей в 40 %.

Серия DS тесно связана с Citroën, поскольку DS4, запущенный в 2010 году, основан на концептуальном автомобиле Citroën Hypnos 2008 года, а DS5, запущенный в следующем 2011 году, основан на концепт-каре Citroën C-SportLounge 2005 года.

По словам генерального директора PSA Peugeot Citroën Карлоса Тавареса, DS будет продолжать использовать те же платформы и представительства, что и другие модели PSA, но будет отличаться от автомобилей Citroën, используя «отдельные стандарты производства и техники».

Продажи

Примечания

См. также 
 Автомобильная промышленность

Ссылки 

 Официальный сайт DS Automobiles.
 Официальный сайт DS Automobiles,

Компании Франции
Культура Франции
Производители автобусов
Производители электромобилей
Торговые марки Франции